В древността Йерусалимски патриарх е титлата на ръководителя на Йерусалимската църква, който е сред 5-те древни патриаршии.

Вследствие от разцепленията в християнската църква днес титлата „йерусалимски патриарх“ се използва от няколко християнски деноминации:
 Миафизитска автономна Арменска йерусалимска църква, със седалище в Йерусалим, около 8 хил. вярващи
 Православна йерусалимска патриаршия, със седалище в Йерусалим, около 130 хил. вярващи (вижте Йерусалимски православен патриарх)
 Източнокатолическа Мелкитска византийска църква, със седалище в Дамаск, около 1 млн. вярващи - почетна титла (едновременно с „антиохийски патриарх“ и „александрийски патриарх“)
 Западнокатолическа епархия, със седалище в Йерусалим - титла за ръководителя за Израел, Палестина, Йордания и Кипър, около 77 хил. вярващи

Източници 

Християнски титли
Патриарх
Християнство в Сирия
Култура в Дамаск